A kelet-ukrajnai háború során eddig két tűzszüneti megállapodást is kötöttek Minszkben:
Minszki jegyzőkönyv (2014), 2014. szeptember 5-én
Minszki jegyzőkönyv (2015), 2015. február 11-én (más néven Minszk II)